El término Arms puede referirse a:

 ARMS, videojuego de Nintendo Switch
 Arms, canción de Christina Perri.
 Project ARMS, manga de Kyoichi Nanatsuki y Ryōji Minagawa.